Бургундский канал () — канал в регионе Бургундия — Франш-Конте.

Канал проходит по территории департаментов Йонна и Кот-д’Ор и соединяет Атлантический океан через Сену и Йонну в Миженне и Средиземное море через Рону и Сону в Сен-Жан-де-Лоне. Строительство канала продолжалась с 1775 года по 1832 год, прерываясь иногда на долгое время.

Длина канала — 242 км, на нём построено 189 шлюзов, средняя глубина — 1,8 м. Часть канала, длиной в 3333 м проходит в туннеле. Высшая точка — 378 м в Пуйи-ан-Оксуа, низшая — 79 м при слиянии с Йонной. Крупнейший город на канале — Дижон.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Burgundy Canal, France
 
 

Транспортные здания и сооружения, построенные в 1832 году
Здания и сооружения, построенные в 1832 году во Франции
Каналы, построенные в XIX веке
Каналы Франции
Здания и сооружения департамента Кот-д’Ор
Йонна
Сена
Бургундия